Самуэль Гарсия Санчес более известный, как Саму (; ) — испанский футболист, полузащитник.

Клубная карьера 

Гарсия — выпускник футбольной школы клуба «Малага». В 2004 году три месяца провёл в академии футбольного клуба «Челси». С 2010 года выступал за резервную команду «Атлетико Малагеньо». Летом 2013 года после того, как большое количество основных футболистов покинули команду, новый тренер Бернд Шустер включил Самуэля в заявку на сезон. Он выбрал себе 24 номер. 17 августа в матче против «Валенсии» дебютировал в Ли Лиге. 4 ноября в поединке против «Бетиса» забил свой первый гол за «Малагу» — поразив ворота соперников в добавленное время, принёс «Малаге» победу.

Летом 2015 года вместе со своим партнёром по «Малаге» Саму Кастильехо Гарсия перешёл в «Вильярреал», подписав контракт на пять лет. 23 августа в матче против «Бетиса» дебютировал за новую команду, заменив во втором тайме Роберто Сольдадо. 13 сентября в поединке против «Гранады» забил свой первый гол за «Вильярреал».

Летом 2016 года Гарсия перешёл в российский «Рубин», к своему бывшему тренеру Хавьеру Грасии. 1 августа в матче против «Амкара» дебютировал в РФПЛ.

В начале 2017-го года он до конца сезона был отдан в аренду «Леганесу». 28 января в матче против «Сельты» Гарсия дебютировал за новую команду.

24 августа 2017 года Саму официально стал игроком «Леванте». «Рубин» расторг контракт с хавбеком по соглашению сторон. Игрок подписал с испанским клубом контракт на 3 года с возможностью продления ещё на сезон. 9 сентября в матче против мадридского «Реала» он дебютировал за новый клуб.

25 января 2018 года «Малага» объявила о переходе Саму. Испанец арендован до лета 2018 года. Соглашение предусматривает опцию выкупа.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Málaga official profile 
 LaPreferente profile 

Футболисты Испании
Игроки ФК «Атлетико Малагеньо»
Игроки ФК «Малага»
Игроки ФК «Вильярреал»
Игроки ФК «Рубин»
Игроки ФК «Леганес»
Игроки ФК «Леванте»